Макси́м Воробе́й () — белорусский биатлонист, участник Кубка мира по биатлону.

Карьера

Юниорская карьера 
Занимается биатлоном с 2003 года, личный тренер — Большаков Василий Вячеславович. В международных соревнованиях участвует с 2010 года.

Первым крупным турниром для Воробья стал юниорский чемпионат мира 2015, проходивший в Раубичах. На этом турнире белорусский спортсмен занял 8 место в индивидуальной гонке, 16 — в спринте и 17 — в гонке преследования. В эстафете Воробей в составе сборной Белоруссии занял пятое место.

На следующем юниорском чемпионате, в 2016 году в Кейле-Грэдиштей, Максим занял 10 место в индивидуальной гонке, 9 — в спринте и четвёртое — в гонке преследования. В сезоне 2015/16 спортсмен также выступал в молодёжном Кубке IBU и одержал победу на одном из этапов.

Взрослая карьера 
В сезоне 2014/15 дебютировал на Кубке IBU в спринтерской гонке на этапе в Бейтостолене, где занял 78-е место. Всего в своём первом сезоне ни разу не смог набрать очки в зачёт Кубка IBU. В сезоне 2015/16 выступал намного удачнее, лучшим результатом стало шестое место в спринте на этапе в Риднауне.

Дебютировал в соревнованиях Кубка мира в феврале 2016 года на этапе в Кэнморе. В своей первой спринтерской гонке, отстреляв без промаха, занял 19-е место, что позволило ему набрать первые очки в зачёт Кубка мира.

Результаты выступлений

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в чемпионатах мира

Общий зачет в Кубке мира 
 2015/16 — 76-е место (22 очка)
 2016/17 — 90-е место (9 очков)
 2017/18 — 94-е место (5 очков)
 2019/20 — 81-е место (13 очков)

Общественная позиция 
Биатлонист является подписантом так называемого провластного письма спортсменов.

Тем не менее, 1 июля 2022 года спортсмен дал большое интервью белорусскому интернет-изданию, которое официальными властями РБ признано экстремистским и заблокировано для доступа.

Примечания 

Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года